Cet article traite de la saison 2007-2008 du RSC Anderlecht.

Effectif

Mercato de l'été 2007 

Arrivées
        Triguinho Luciano Da Silva AD São Caetano
        Sébastien Bruzzese RFC de Liège
        Cyril Théréau Steaua Bucarest
        Jan PolakFC Nuremberg
        Ariël Jacobs (entraîneur adjoint) Royal Excelsior Mouscron
        Filip De Wilde (entraîneur des gardiens)
        Raymond Mommens (scouting) Sporting de Charleroi 

Départs
 	 Anthony Vanden Borre AC Fiorentina
        Dieudonné Mbokani Standard de Liège
        Jan Van Steenberghe FCV Dender EH
        Samir Ujkani US Palerme
        Felipe SC Corinthians
        Glenn De Boek Cercle Bruges (entraîneur)
        Roland Lamah Roda JC (prêt)
        Cheik Ismael Tioté Roda JC (prêt)
        Serhat Akin FC Cologne (Retour de prêt)

Matchs de la saison 2007-2008 

1  FC Malines  -   RSC Anderlecht: 0-1 Marcin Wasilewski  
2  RSC Anderlecht   -   KSC Lokeren: 1-0 Mohammed Tchité 
3  FCV Dender EH   -   RSC Anderlecht: 2-2 Ahmed Hassan 12; Mbark Boussoufa 19; Destorme 23; Henri Munyaneza 
4  RSC Anderlecht   -   FCM Brussels: 3-0 Cyril Théréau 16; Marcin Wasilewski 18; Jonathan Legear 
5  Excelsior Mouscron   -   RSC Anderlecht: 1-2  Adnan Custovic 3; Max Von Schlebrügge 15; Jelle Van Damme 
6  RSC Anderlecht   -   SV Zulte Waregem: 2-2
7  RC Genk   -   RSC Anderlecht: 1-1
8  RSC Anderlecht   -   Sporting de Charleroi: 0-1     
9  KSV Roulers   -   RSC Anderlecht: 2-2
10  RSC Anderlecht   -   La Gantoise: 2-1
11  Cercle Bruges   -   RSC Anderlecht: 0-0
12  RSC Anderlecht   -   KVC Westerlo: 3-1
13  Germinal Beerschot A.   -   RSC Anderlecht: 2-0
14  RSC Anderlecht   -   Standard de Liège: 0-0  
15  Saint-Trond VV   -   RSC Anderlecht: 4-3  
16  FC Bruges   -   RSC Anderlecht:  1-0
17  RSC Anderlecht   -   RAEC Mons: 3-2 
18  RSC Anderlecht   -   FC Malines 1-0
19  KSC Lokeren   -   RSC Anderlecht:  0-0  
20  RSC Anderlecht   -   FCV Dender EH: 1-0 
21  FCM Brussels   -   RSC Anderlecht: 2-4 
22  RSC Anderlecht   -   Excelsior Mouscron: 2-1  
23  SV Zulte Waregem   -   RSC Anderlecht: 1-0 
24  RSC Anderlecht   -  RC Genk: 1-0
25  Sporting de Charleroi    -   RSC Anderlecht  
26  RSC Anderlecht   -   KSV Roulers 
27  La Gantoise -   RSC Anderlecht  
28  RSC Anderlecht   -   Cercle Bruges  
29  KVC Westerlo   -   RSC Anderlecht  
30  RSC Anderlecht   -   Germinal Beerschot A.  
31  Standard de Liège  -   RSC Anderlecht: 2-0
32  RSC Anderlecht   -   Saint-Trond VV  
33  RSC Anderlecht   -   FC Bruges  
34  RAEC Mons   -   RSC Anderlecht

Notes et références 

Anderlecht
Saison du Royal Sporting Club Anderlecht
Anderlecht
Saison 2007-2008 de football en Belgique